Малая Дворянка () — село, относится к Николаевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3 человека. Почтовый индекс — 67011. Телефонный код — 8-04857. Занимает площадь 0,45 км². Код КОАТУУ — 5123580404.

Местный совет 
67010, Одесская обл., Николаевский р-н, с. Алексеевка, ул. Ленина

Ссылки 
 Малая Дворянка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Николаевского района (Одесская область)